Deyhle ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Deyhle (1914–1989), deutscher Fußballspieler
 Michael Deyhle (* 1951), deutscher Hammerwurftrainer
 Peter Deyhle (* 1936), Schweizer Gastroenterologe
 Rolf Deyhle (1938–2014), deutscher Unternehmer und Kunstsammler

Deyhle, Werke, Produkte, Unternehmen:
 Silberwarenfabrik Gebrüder Deyhle (1840–2000er Jahre) bestand in Schwäbisch Gmünd

Siehe auch
 Deyle
 Deile